Heckrott ist der Familienname von

 Veit Heckrott (1936–2007), deutscher Architekt
 Wilhelm Heckrott (1890–1964), deutscher Maler und Grafiker